2 miejscowości w Polsce: 
 Brylewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Bytoń 
 Brylewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo